Ayame peut désigner un :

Prénom 
 Ayame Misaki

Nom de scène 
 Yoshizawa Ayame, nom de scène japonais pris par une série d'acteurs kabuki

Ayamé est un :

Toponyme 
 Ayamé, ville de Côte d'Ivoire 
 Lac d'Ayamé, lac de Côte d'Ivoire